Михаил Слободин:
 Слободин, Михаил Исаакович (1931—1990) — советский омский художник-живописец, монументалист.
 Слободин, Михаил Юрьевич (род. 1972) — российский управленец, генеральный директор ОАО «ВымпелКом».